Sitalpati peut faire référence à :
 Sitalpati, un village du Népal situé dans le district de Sankhuwasabha ;
 Sitalpati, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli.